Die Liebe ist für alle da Tour war eine Konzerttour der deutschen Neue-Deutsche-Härte-Band Rammstein, die am 8. November 2009 in Portugal begann und am 31. Mai 2011 in Mexiko endete. Insgesamt umfasste die Tournee zu dem Album Liebe ist für alle da 110 Konzerte auf allen fünf Kontinenten der Erde.

Setlist

Hauptteil 
Rammlied
B********
Waidmanns Heil
Keine Lust
Weisses Fleisch
Feuer frei!
Wiener Blut
Frühling in Paris
Ich tu dir weh/ Asche zu Asche (nur vom 12. bis 17. Dezember 2009) / Rein raus (nur am 18. Dezember 2009 sowie am 6. Februar 2010) / Mein Teil (nur vom 25. November bis 7. Dezember 2010)
Liebe ist für alle da (vom 8. November 2009 bis 4. März 2010) / Du riechst so gut (ab dem 5. März 2010)
Benzin
Links 2-3-4
Du hast
Pussy

1. Zugabe 
 Sonne
 Haifisch
 Ich will

2. Zugabe 
 Engel
 Te quiero puta! (nur vom 25. November bis 7. Dezember 2010, sowie vom 26. bis 31. Mai 2011)

Anmerkungen

Tourdaten

Einzelnachweise 

Musiktournee 2009
Musiktournee 2010
Musiktournee 2011
Rammstein